Тага — посёлок в Японии, находящийся в уезде Инуками префектуры Сига.
 Тага — крепость-городище 8—11 веков в Японии, созданная как передовой форпост в провинции Муцу.
 Тага или Дагана — город в Бутане, административный центр дзонгхкага Даган.